Parchomtschuk ist der Name von:
 Wassili Wassiljewitsch Parchomtschuk (* 1946), russischer Physiker
siehe Irina Wladimirowna Kirillowa, russische Volleyballspielerin